Cheadle est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Alfred S. Cheadle (1853-1923), magnat de la laine en Australie
Ashley Cheadle (née en 1987), surfeuse et mannequin australienne
Don Cheadle (né en 1964), acteur américain
Frank Cheadle (1885-1916), joueur de rugby australien
Richard Cheadle (né en 1950), officier britannique de la Royal Navy
Vernon Cheadle (1910-1995), scientifique américain
Watler Butler Cheadle (1836-1910), pédiatre anglais

Toponyme

Cheadle, hameau de l'Alberta

Cheadle, village de la banlieue de Manchester
Cheadle, circonscription électorale britannique
Cheadle, ville du Staffordshire
Cheadle Hulme, banlieue de Manchester

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme